Židan est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Andrej Židan (né en 1989), joueur de hockey sur glace slovène ;
 Dejan Židan (né en 1967), homme politique slovène ;
  (né en 1965), footballeur slovène.

Notes et références